William McIntosh – (1775-1825) – capo creek
William Forbes McIntosh (1879-1973) – calciatore scozzese
William Peter Hay McIntosh (1939) – calciatore scozzese